Уса́я — топоним в Белоруссии:

 Усая — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Усая — озеро в Ушачском районе Витебской области.